Natália de Córdova
 Natalia (filme)
 Natalya (lutadora) — lutadora de wrestling profissional
 Natália de Sayn-Wittgenstein-Berleburg

Localidades 
 Natalia (Texas)

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de religião